«That’s What I Like» () — песня американского певца Бруно Марса, вышедшая 30 января 2017 года в качестве второго сингла с его третьего студийного альбома 24K Magic (2016).
Песня получила три статуэтки «Грэмми» в 2018 году в основных номинациях Лучшая песня года, Лучшая R&B песня и Лучшее R&B-исполнение.
«That’s What I Like» поставила рекорд по числу авторов и композиторов: сразу восемь соавторов вошло в список награждённых (прошлый рекорд по 4 соавтора удерживали сразу семь песен).
К декабрю 2017 года число просмотров видеоклипа превысило 1 млрд.

История 
Компания All Access впервые сообщила, что запись будет отправлена на 40 топовых радиостанций в конце января. Сингл был отправлен 30 января 2017 года на радиостанции стиля Hot AC в США лейблом Atlantic Records. На следующий день тот же лйбл отправил песню на американские радиостанции стилей contemporary hit radio и rhythmic contemporary. Затем был релиз итальянские радиостанции современных хитов в дату с 3 марта 2017, через лейбл Warner. К 20 апреля 2017 года было записано четыре различных ремикса, доступных по всему миру.

«That’s What I Like» была написана Бруно Марсом в соавторстве с Филиппом Лоуренсом, Кристофером Броуди Брауном, Джеймсом Фунтлероем, Джонатаном Ипом, Рэем Ромулусом, Джереми Ривзом и Рэем Маккалоу II. Её музыкальное производство (звукозапись, обработка записи) было сделано первыми тремя упомянутыми выше музыкантами под их старым псевдонимом Shampoo Press & Curl, наряду с совместным производством последних четырех соавторов, известных в качестве Stereotypes. Эрик «E-Panda» Эрнандес играл на барабанах, в то время как Марс, Фунтлерой и Лоуренс выступили фоновыми бэк-вокалистами во время записи. Сама запись была сделана и спродюсирована Чарльзом Монизом с дополнительной технической поддержкой Джейкоба Денниса в студии Glenwood Place в Бербанке (штат Калифорния). Микширование записей было сделано Serban Ghenea в студии MixStar Studios в Верджиния-Бич (штат Виргиния), а Джон Хейнс работал в качестве звукоинженера по смешиванию записей. Том Койн провёл мастеринг песни в студии Sterling Sound в Нью-Йорке.

«That’s What I Like» сочетает стили R&B, хип-хоп-соул и нью-джек-свинг и трэп. Песня исполняется с темпом в 134 удара в минуту в тактовом размере, в то время как вокальные партии самого Бруно Марса простираются от A ♭ 3 до D ♭ 5, а также достигают F5 в конце его собственной импровизации (adlibs). Кристофер Р. Вайнгартен из журнала Rolling Stone отметил, что трек «приносит шелковистую атмосферу эры альбома 12 Play соул-певца Ар Келли в бум современного стиля трэп». В обзоре альбома, предоставленном изданием Vulture, Крейг Дженкинс сказал, что «это один из лучших и самых современно звучащих альбомов за последнее время, благодаря убийственному вокалу и со вкусом подобранным барабанным изыскам (хотя, честно говоря, он несет больше, чем мимолетный сходство с ритмикой песни „Kitty Kat“ с альбома B’Day в исполнении Бейонсе и The Neptunes)».

Коммерческий успех 
Сингл дебютировал на позиции № 79 в американском хит-параде Billboard Hot 100 в неделю с 10 декабря 2016. В свою 15-ю неделю пребывания в чарте сингл достиг позиции № 1 и стал 7-м чарттоппером в Hot 100 для Бруно Марса. «24k Magic» получила положительные отзывы музыкальной критики и специализированных сайтов. К 20 апрелю 2017 года было продано 879,000 копий в США.
К сентябрю 2017 было продано 1,625,000 копий в США.

По числу чарттопперов в хит-параде Pop Songs Марс делит первое место с Джастином Тимберлейком среди всех мужчин. Сингл провёл 9 недель на № 1 в чарте Billboard Radio Songs, рекорд для солистов. Что превысило его прошлые достижения в 7 недель на первом месте у синглов «Just the Way You Are» (2010) и «Locked Out of Heaven» (2013). Он провёл 20 недель на первом месте в соул-чарте Hot R&B Songs, поделив этот рекорд с «Starboy» The Weeknd и «One Dance» Дрейка. Сингл провёл 24 недели в лучшей пятёрке Hot 100’s Top Five, став только пятым в истории синглом с таким достижением. Он также провёл 28 недель в лучшей десятке Top-10, став одним из самых долгих там пребываний в истории top 10 чарта Billboard.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео вышло 1 марта 2017. Режиссёром были сам Бруно Марс и Jonathan Lia. Видеоклип посмотрели более 1 млрд раз.

Награды 
Полный список источников здесь.

Живые выступления 
Марс исполнил свою песню «That’s What I Like» 12 февраля 2017 года на 59-й церемонии «Грэмми» (Лос-Анджелес, Калифорния), а также 22 февраля 2017 во время вручения премий 2017 Brit Awards (Лондон) и 5 марта 2017 года на iHeartRadio Music Awards (Инглвуд, США).

Использование на ТВ 
Песня Бруно Марса была несколько раз использована в телевизионных сериалах, например, в таких как Crashing, Быть Мэри Джейн и Undressed.

Список композиций

Участники записи 
Место записи
 Записано на студии Glenwood Place Studios, Бербанке (штат Калифорния)
 Смикшировано на студии MixStar Studios, Верджиния-Бич, штат Виргиния.

Участники

 Бруно Марс — основной вокал, авторство слов и музыки, бэк-вокал
 Philip Lawrence — автор, бэк-вокал
 Christopher Brody Brown — автор
 James Fauntleroy — автор, бэк-вокал
 Eric «E-Panda» Hernandez — ударные
 Johnathan Yip — автор
 Ray Romulus — автор
 Jeremy Reeves — автор
 Ray McCullough II — автор

 Продюсер звукозаписи — Shampoo Press & Curl
 Сопродюсер — The Stereotypes
 Звукоинженер — Charles Moniz
 Запись — Charles Moniz
 Jacob Dennis — ассистент звукозаписи
 Serban Ghenea — звукоинженер по микшированию
 John Hanes — звукоинженер по микшированию
 Том Койн — аудиомастеринг

Данные по участникам записи адаптированы записей на сингле 24K Magic, Atlantic Records.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История выхода

Замечание

Примечания

Ссылки 
  (более 1 млрд просмотров)
 

Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Песни Бруно Марса
Синглы 2017 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Премия «Грэмми» за лучшую песню года
Песни современного ритм-н-блюза США